Батангас () — провинция Филиппин, в регионе КАЛАБАРСОН. Расположена на острове Лусон, к югу от Манилы, входит в манильскую агломерацию.

География 
Провинция граничит с провинциями Кавите (на севере), Лагуна (на северо-востоке) и Кесон (на востоке), на западе омывается Южно-Китайским морем. Административный центр — город Батангас. На территории провинции находится действующий вулкан Тааль.

Население 
Население провинции на 2010 год составляет 2 377 395 человек, плотность населения — 750,96 чел./км². Наиболее распространённый язык — тагальский, местный диалект тагальского довольно архаичен и близок к языку, употребляемому здесь ещё до прихода на Филиппины испанцев. Из-за притока иммигрантов, здесь проживают люди, говорящие на бисайских языках. Часть населения владеет английским и испанским, в то же время таглиш, столь распространенный в Маниле, используется здесь довольно редко. Уровень грамотности достигает 96,5 % — один из самых высоких в стране.

Административное деление  

В административном отношении делится на 31 муниципалитет и 3 города.

Города

Муниципалитеты

Экономика 
Основные сельскохозяйственные культуры: ананасы, сахар и кофе. В муниципалитете Насугбу расположена крупнейшая сахарная компания страны. Развита кондитерская промышленность. Ввиду морского расположения развито рыболовство, озеро Тааль богато пресноводной рыбой. Также провинция знаменита на весь мир производимыми здесь ножами-бабочками, называемыми здесь балисонг. В городе Батангас расположен второй важнейший международный порт острова Лусон после манильского.

Галерея

Источник

Ссылки 
 Официальный сайт провинции

Провинции Филиппин
Лусон